Die Slovak Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. November 2014 in Bratislava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Bratislava